

Sigle 
 Reggae National Tickets – gruppo musicale reggae italiano

Codici 
 RNT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Renton (Washington), Stati Uniti.